Сузопский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Солтонском районе Алтайского края России. Административный центр — село Сузоп.

История 
10 июня 2009 года был упразднён посёлок Карасёво.

Экономика 
На территории сельсовета расположен Мунайский угольный разрез.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1069 человек, в том числе 530 мужчин и 539 женщин.

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Солтонского района